Калинич — фамилия:
 Калинич, Ловре (род. 1990) — хорватский футболист.
 
 Калинич, Николай Денисович (1909—1996) — Герой Советского Союза.
 Калинич, Сретко (род. 1974) — сербский преступник, член Земунской преступной группировки.